Torch Song (1953), een Amerikaanse muziekfilm onder regie van Charles Walters
Torch Song (1993), een Amerikaanse dramafilm onder regie van Michael Miller